BNE peut faire référence à :
 Bibliothèque nationale d'Espagne, la plus grande bibliothèque publique d’Espagne ;
 Bibliothèque numérique européenne, un projet de bibliothèque numérique de l'Union européenne, renommé Europeana ;
 , une société pétrolière de Belize ;
 BNE, un artiste graffiti ;
 .